Пилатес:

 Пилатес — система физических упражнений, разработанная Джозефом Пилатесом.
 Пилатес, Йозеф (1883—1967) — немецко-американский спортивный специалист, изобретатель методики фитнеса.